Lamech bezeichnet:

 Lamech, eine Gestalt der Bibel
 Félix Chemla Lamèch (1894–1962), einen französischen Meteorologen und Selenographen
 Lamèch (Mondkrater), benannt nach Félix Chemla Lamèch